Todarodes är ett släkte av bläckfiskar som beskrevs av Japetus Steenstrup 1880. Todarodes ingår i familjen Ommastrephidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Todarodes